Carvi verticillatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Carvi verticillatum ingår i släktet Carvi och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
verticillatum